Сальфит — город на Западном берегу реки Иордан. Входит в так называемую «Зону А» и контролируется Палестиной. Административный центр провинции Сальфит.

История 
В 1948—1967 город контролировался Иорданией. С 1967 под израильским контролем.

Образование 
В городе находится около десятка школ для мальчиков и для девочек.

Здравоохранение 
Несколько государственных и частных клиник.

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета
 Сайт города
 Welcome To The City of Salfit
 Salfit City, Welcome to Palestine
 Survey of Western Palestine, Map 14:  IAA, Wikimedia commons
 Salfit Municipality (including Khirbet Qeis Locality) (Fact Sheet), Applied Research Institute - Jerusalem (ARIJ)
 Salfit City Profile (including Khirbet Qeis Locality), ATIJ
 Salfit, aerial photo, ARIJ
 Development Priorities and Needs in Salfit, ARIJ
Палестинские города